Мария Елизавета:

 
 Мария Елизавета Баварская (1784—1849) — баварская принцесса, жена французского маршала времён Первой империи Луи Александра Бертье.
 Мария Елизавета Баварская (1914—2011) — баварская принцесса из династии Виттельсбахов.
 Мария Елизавета Брауншвейг-Вольфенбюттельская (1638—1687) — принцесса Брауншвейг-Вольфенбюттельская из дома Вельфов.
 Мария Елизавета Гессен-Дармштадтская (1656—1715) — принцесса Гессен-Дармштадтская, в замужестве единственная герцогиня Саксен-Рёмгильдская.
 Мария Елизавета Савойская (1800—1856) — савойская принцесса, мать королевы Сардинии Адельгейды.
 Мария Елизавета Саксен-Мейнингенская (1853—1923) — принцесса Саксен-Мейнингенская, пианистка и композитор.
 
 Мария Елизавета Французская (1572—1578) — принцесса из дома Валуа, единственный ребёнок французского короля Карла IX от его супруги Елизаветы Австрийской; умерла на шестом году жизни.
 Мария Елизавета Шлезвиг-Гольштейн-Готторпская (1634—1665) — принцесса Гольштейн-Готторпская, в замужестве ландграфиня Гессен-Дармштадтская.